Tragedy puede referirse a:

 Tragedy, un sencillo de The Bee Gees (1979).
 Tragedy, un sencillo de la banda de música rock finlandesa Hanoi Rocks (1981).
 Tragedy, una banda estadounidense de crust punk (2000).